Uzbeko (o uzbeco) puede referirse a:

 Natural de Uzbekistán, o perteneciente o relativo a este país de Asia Central.
 Los uzbekos, grupo étnico de origen túrquico que habita en Uzbekistán y en otras partes de Asia Central.
 El idioma uzbeko, lengua túrquica hablada por los uzbekos.